En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 918 :

 Route départementale 918 (Cher)
 Route départementale 918 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 918 (Hautes-Pyrénées)
 Route départementale 918 (Indre)
 Route départementale 918 (Moselle)
 Route départementale 918 (Orne)
 Route départementale 918 (Pyrénées-Atlantiques)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Cher, Eure-et-Loir, Hautes-Pyrénées, Indre, Moselle ,Orne, Pyrénées-Atlantiques

918